Кислов (Кислова) — русская фамилия. Известные носители:

Кислов 
 
 
 Кислов, Афанасий Григорьевич (1880—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Кислов, Борис Васильевич (род. 1939) — советский футболист.
 Кислов, Валерий Михайлович (род. 1963) — русский поэт, прозаик, переводчик, филолог.
 Кислов, Василий Михайлович (1909—1980) — руководитель строительства и первый директор комбината КМАруда.
 Кислов, Григорий Яковлевич (1886—1920) — русский военный деятель, полковник Генштаба.
 Кислов, Евгений Владимирович (род. 1962) — российский геолог, эколог и правозащитник.
 Кислов, Иван Васильевич (род. 1959) — российский военнослужащий, готовивший покушение на жизнь Б. Н. Ельцина, офицер, майор.
 Кислов, Игорь Николаевич (род. 1966) — советский, украинский и туркменский футболист.
 Кислов, Николай Николаевич (1926—1956) — полный кавалер ордена Славы.
 
 
 Кислов, Олег Васильевич (род. 1968) — генерал-майор Вооруженных Сил Российской Федерации.
 Кислов, Фёдор Александрович (1842—1916) — поэт, музыкант.



См. также